El término Sour Candy puede hacer referencia a:

Música 
 «Sour Candy», canción de Carly Rae Jepsen perteneciente a su álbum debut Tug of War (2009).
 «Sour Candy», canción de Lady Gaga y Blackpink perteneciente al álbum de Gaga, Chromatica (2020).